Sondrio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sondrio (provins), provins, Lombardiet, 
 Sondrio, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 

Robotskapade Italienförgreningar